Wojciech Pawłowski – polski polityk
 Wojciech Pawłowski – polski siatkarz
 Wojciech Pawłowski – polski piłkarz